Maecen ist:

 der verdeutschte Familienname von Gaius Maecenas
 eine alte Form von Mäzen